Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 505 (Dornach–Basel Bahnhof SBB–Rodersdorf) siehe:

 Bahnstrecke Dornach–Basel
 Bahnstrecke Basel–Rodersdorf

500…